Overbroek (Antwerpen), een dorp in de gemeente Brecht
Overbroek (Limburg), een gehucht in de gemeente Wellen
Overbroek-Egoven, een natuurgebied nabij Gelinden